El pianista (novel·la), novel·la de Manuel Vázquez Montalbán del 1985 editada per Editorial Seix i Barral 
 El pianista (pel·lícula de 1998), pel·lícula dramàtica catalana de 1998 dirigida per Mario Gas, estrenada l'octubre d'aquell any al Festival de Cinema de Sitges 
 El pianista (pel·lícula de 2002), pel·lícula dramàtica basada en les memòries del músic jueu i polonès Władysław Szpilman